Рабо има више значења:

 Рабо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рабо (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рабо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику